Rouslan Naïlevitch Kassanchine - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lada Togliatti, il découvre la Superliga en 2002. Cette année-là, il est choisi en  de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey par le Drakkar de Baie-Comeau. Cependant, il ne part pas en Amérique du Nord et entame une carrière professionnelle en Russie.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

Trophées et honneurs personnels 
 2009-2010 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif de la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga avec Sergueï Joukov.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Neftianik Almetievsk || Vyschaïa Liga || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lada Togliatti|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga || 44|| 5|| 8|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || 23|| 13|| 8|| 21|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CSK VVS Samara || Vyschaïa Liga || 26|| 4|| 9|| 13|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 48|| 3|| 7|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 27|| 3|| 2|| 5|| 33|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa Liga || 13|| 4|| 8|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HK MVD|| Superliga|| 21|| 1|| 5|| 6|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2007-2008|| HK MVD || Superliga|| 40|| 8|| 11|| 19|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HK MVD 2|| Pervaïa Liga || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Amour Khabarovsk|| KHL|| 24|| 4|| 4|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Amour Khabarovsk||  KHL|| 52|| 14|| 15|| 29|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Metallourg Novokouznetsk || KHL|| 43|| 9|| 5|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Metallourg Novokouznetsk || KHL|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Roubine Tioumen || VHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Lada Togliatti || VHL || 41|| 7|| 11|| 18|| 16|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Neftianik Almetievsk || VHL || 41|| 12|| 16|| 28|| 12|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Ioujny Oural Orsk || VHL || 26|| 4|| 8|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HK Sarov || VHL || 42|| 13|| 15|| 28|| 10|| 3|| 1|| 0||1 || 12
|-
| 2016-2017|| Sokol Krasnoïarsk || VHL || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Sarov || VHL || 31|| 6|| 4|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Sarov || VHL || 38|| 7|| 13|| 20|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019|| Bouran Voronej || VHL || 54|| 16|| 22|| 38|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Ioujny Oural Orsk || VHL || 27|| 3|| 6|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en février 1985
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK MVD
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Roubine Tioumen
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sarov
Joueur du Sokol Krasnoïarsk